Räven kan syfta på:

 Räven – en stjärnbild
 Räven (1967) – en amerikansk-kanadensisk film från 1967 med originaltiteln The Fox
 Räven (1986) – en svensk film från 1986
 Räven (2010) – en svensk kortfilm från 2010
 Räven (roman) – en kriminalroman från 2006 av Michael Connelly

Se även 
 Rävar
 Räven raskar över isen